Anna Mickelson – canottiera statunitense
 Hunter Mickelson – cestista statunitense
 Nicholas Mickelson – calciatore norvegese
 Phil Mickelson – golfista statunitense